Лос Гера има више значења:

 Лос Гера (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Гера, Ел Пантеон (Пескерија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Гера (Мигел Алеман), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Гера (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Гера (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Гера, Ел Рамизал (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Гера (Мерида), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику